El Gran Premio de Cataluña de Motociclismo de 2012 fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Se corrió durante el fin de semana del 1 al 3 de junio de 2012 en el Circuit de Cataluña en Montmeló, España.

Resultados

MotoGP

Moto2

Moto3 

2012
Cataluña
Deporte en España en 2012